Tim Heed (né le  à Göteborg en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Södertälje SK, il débute dans l'Elitserien en 2009. Il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010 par les Ducks d'Anaheim en cinquième ronde, au  au total.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2009-2010 || Södertälje SK || Elitserien || 27 || 1 || 9 || 10 || 2 || -|| -|| -||- || -
|-
| 2010-2011 || Södertälje SK || Elitserien || 12|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || Växjö Lakers HC || Allsvenskan || 29|| 3|| 20|| 23|| 8|| || || || || 
|-
| 2011-2012 || Malmö Redhawks || Allsvenskan || 47|| 4|| 26|| 30|| 10|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2012-2013 || Växjö Lakers HC || Elitserien || 10|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || VIK Västerås HK || Allsvenskan || 33|| 5|| 8|| 13|| 12|| 8|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2013-2014 || Skellefteå AIK || SHL || 40|| 1|| 4|| 5|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Skellefteå AIK || SHL || 50|| 10||27 || 37|| 10|| 15||2 || 9|| 11||0
|-
| 2015-2016 || Skellefteå AIK || SHL || 52|| 8|| 15|| 23|| 2|| 16|| 3|| 6|| 9|| 4
|-
|2016-2017 || Barracuda de San José || LAH || 55 || 14 || 42 || 56 || 12 || 15 || 3 || 7 || 10 || 6
|-
|2016-2017 || Sharks de San José || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2017-2018 || Sharks de San José || LNH ||  29 || 3 || 8 || 11 || 8 || - || - || - || - || - 
|-
|2017-2018 || Barracuda de San José || LAH || 10 ||1 ||4 ||5 ||6 ||4 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
| 2018-2019 || Sharks de San José || LNH || 37 || 2 || 11 || 13 || 10 || 3 || 0  || 0  || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Sharks de San José || LNH || 38 || 1 || 4 || 5 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || HC Lugano || NL || 47|| 14|| 20|| 34|| 10|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022 || HK Spartak Moscou || KHL || || || || || ||

| 105 || 6 || 23 || 29 || 20 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance en janvier 1991
Naissance à Göteborg
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur du Södertälje SK
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du Skellefteå AIK
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Sharks de San José
Joueur du HC Lugano
Joueur du HK Spartak Moscou